TortoiseGit — визуальный клиент системы управления исходными кодами программ git для ОС Microsoft Windows. Создан на основе клиента контроля версий TortoiseSVN. Распространяется по лицензии GNU GPL.

Описание 

TortoiseGit — это бесплатный клиентский инструмент с открытым исходным кодом для репозиториев на основе Git, который управляет пользовательскими файлами и отслеживает их изменения.

Реализован как расширение проводника Windows (shell extension). Подрисовывает иконки к файлам, находящимся под управлением Git, для отображения их статуса в Git.

TortoiseGit поддерживает выполнение обычных задач:

 создание коммитов;
 отображение журналов;
 сравнение двух версий;
 создание веток и тегов;
 создание исправлений и т. д

Пользовательский интерфейс сделан на основе TortoiseSVN, поэтому практически полностью совпадает с ним, за исключением возможностей, специфичных для Git.

Взаимодействие с системой контроля версий основано на mSysGit, TortoiseGit использует его внутри себя, и требует его установки на машину. После установки можно перевести из другого формата в нужный вам. 

Поставляется с утилитой TortoiseGitMerge для визуального сравнения двух файлов и разрешения конфликтов.

Особенности и аналоги 
TortoiseGit поддерживает вас обычными задачами, такими как фиксация, показ логов, различие двух версий, создание веток и тегов, создание патчей и т. д.

Он разработан под лицензией GPL. Это означает, что он абсолютно бесплатен для всех, в том числе в коммерческой среде, без каких-либо ограничений. Исходный код также находится в свободном доступе, так что вы даже можете разработать свою собственную версию.

К аналогам сервиса относятся следующие:

SmartGit - интерфейс для распределённой системы контроля Git. Работает на Windows, Mac OS X и Linux.

SourceTree - клиент Mac и Windows для Mercurial и Git.

GitKraken - интуитивно понятный и быстрый кроссплатформенный Git-клиент.

GitHub Desktop - это собственный клиент GitHub для Mac OS X и Windows с графическим интерфейсом пользователя.

Git Extensions - автономный инструмент пользовательского интерфейса для управления git-репозиториями.

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 TortoiseSVN, аналогичный инструмент для работы с Subversion
 TortoiseHg, аналогичный инструмент для работы с Mercurial
 SmartGit/Hg
 Git

Примечания 

Git
Свободные системы управления версиями
Свободное программное обеспечение, написанное на C++
Программное обеспечение с лицензией GNU GPL
Свободное программное обеспечение только под Windows